Ро́у про́тив Уэ́йда — историческое решение Верховного Суда США относительно законности абортов. Является одним из наиболее политически значимых решений в истории Соединённых Штатов.

Суд постановил, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет  (). В контексте данного решения под жизнеспособностью подразумевается автономность, «способность существовать вне материнского организма, в том числе при медицинской поддержке». Примерным сроком достижения жизнеспособности является 7 месяцев (28 недель); впрочем, порог может быть снижен до 24 недель.

На поздних стадиях беременности аборт может быть осуществлён, только если сохранение плода представляет опасность для матери. Эта норма установлена решением по делу  (). Основанием решения послужило право на неприкосновенность личной жизни, проистекающее из статьи о справедливом суде () Четырнадцатой поправки.

В июне 2022 года решением по делу  Верховный суд США постановил, что конституция США не предусматривает права на аборт, и штаты вправе регулировать эту сферу самостоятельно, отменив действие решения по делу Roe v. Wade.

Предыстория 
В сентябре 1969 года, работая вдали от дома, Норма Маккорви обнаружила, что беременна. По возвращении в Даллас она по совету друзей заявила об изнасиловании — законы штата Техас позволяли прерывать беременность только в случае изнасилования и инцеста. Ей не удалось доказать факт изнасилования. После провала первого плана Норма запланировала криминальный аборт, но и на этот раз ничего не вышло — специалиста, к которому она собиралась обратиться, арестовала полиция.

В то время адвокаты Линда Коффи () и  () как раз искали истца, от имени которого можно было бы подать иск против штата Техас

В 1970 году Линда Коффи и Сара Веддингтон подали иск в Окружной федеральный суд штата Техас. В иске фигурировал псевдоним — Джейн Роу. Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд.

Окружной суд вынес решение в пользу Маккорви по существу дела, но отказал в наложении запрета на соответствующие законы. При этом суд руководствовался Девятой поправкой к Конституции США, как и на сходящееся мнение Артура Голдберга по делу Грисвольд против Коннектикута (связь между запретом контрацепции и абортов).

В порядке апелляции дело дошло до Верховного суда. В декабре 1972 года суд рассмотрел его. Гарри Блэкман подготовил предварительное мнение относительно неопределённости законов Техаса. Но поскольку Уильям Ренквист и Льюис Л. Пауэлл не принимали участия в первом туре обсуждений, председатель Уоррен Бергер предложил провести повторные прения. Роль ответчика взял заместитель генерального прокурора штата Техас  ().

Подсудность 
Возможность рассмотрения дела Верховным судом в данном случае была неочевидна. Существует правило, что Верховный суд США разрешает только реальные споры. Но на момент рассмотрения дела истица уже успела родить и соответственно конфликт был исчерпан. Выступать же от имени всех женщин она тоже не могла.

Однако суд сделал исключение (не первый раз в истории), основываясь на возможности возникновения аналогичной ситуации.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Текст решения
 
 Text of Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) is available from: Cornell CourtListener Findlaw Google Scholar Justia
 The concurring opinions of Burger and Douglas, as well as White’s dissenting opinion, were issued along with Doe v. Bolton and may be found at:
 Cornell LLI
 Audio of oral argument at www.oyez.org
 Summary of Roe v. Wade at Lawnix.com
 Major Decisions-Roe v Wade
 «Supreme Court Landmark Case Roe v. Wade» from C-SPAN's 

Права женщин
Права человека в США
Решения Верховного суда США
Аборты в США
Закон об абортах
Полемика вокруг проблемы аборта